Austria:
 Grundlsee – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen
 Grundlsee – jezioro

Inne:
 Grundlsee – powieść